51. Konkurs Piosenki Eurowizji został zorganizowany 18 i 20 maja 2006 przez greckiego nadawcę publicznego Ellinikí Radiofonía Tileórasi (ERT) na terenie Olimpijskiej Hali Sportowej w Amarusion niedaleko Aten.

Konkurs poprowadzili Sakis Ruwas i Maria Menunos. Finał wygrał zespół Lordi, reprezentant Finlandii z piosenką „Hard Rock Hallelujah”, za którą otrzymał łącznie 292 punktów.

Lokalizacja

Miejsce organizacji konkursu 
Dzięki zwycięstwu konkursu w 2005 przez grecką reprezentantkę Elenę Paparizu, 51. Konkurs Piosenki Eurowizji odbył się w Grecji. Na konferencji prasowej dla zwycięzcy szef greckiej delegacji poinformował, że kolejny konkurs odbędzie się w Atenach, co w czerwcu potwierdziła Europejska Unia Nadawców (EBU). Jednak wiele miast ubiegało się o organizację konkursu, w tym Saloniki i Patras, odpowiednio drugie i trzecie co do wielkości miasta w Grecji. Burmistrzom trzech miast powiedziano, że ich miasta są gotowe do zorganizowania imprezy. Miejscami, o których mówiono w każdym mieście, były Olimpijska Hala Sportowa w Amarusion pod Atenami, Hala Sportowa Pylea w Pilei pod Salonikami i Arena Dimitris Tofalos w Patras.

Kilka dni po zwycięstwie Grecji w konkursie w 2005 grecki nadawca publiczny oświadczył, że zamierza zorganizować Konkurs Piosenki Eurowizji w Atenach, „biorąc pod uwagę już wyrażone przez EBU życzenie, aby wydarzenie było połączone z obiektami i udogodnieniami olimpijskimi, które miasto  Ateny mają do zaoferowania”. Panaghiotis Psomiadis, rzecznik Salonik oświadczył, że miasto będzie walczyć o organizację konkursu. Ponieważ miasto Patras wydawało się nie być dostępne do organizacji zawodów, ostatecznie o organizację konkursu walczyły Ateny i Saloniki.

W połowie lipca, wraz z greckim nadawcą ERT, potwierdzono organizację widowiska na terenie Olimpijskiej Hali Sportowej w Amarusion w zespole metropolitalnym Aten. Mimo tego, że konkurs odbył się w mieście Amarusion pod Atenami, w marketingu (m.in. logo konkursu) powszechnie używana była nazwa „Ateny”.

Przebieg konkursu 

Podczas trzydniowego zjazdu Grupy Referencyjnej Europejskiej Unii Nadawców, które odbyło się w ateńskim Plaza NJV Hotel, poruszony został temat m.in. krajów tzw. Wielkiej Czwórki (tj. Niemiec, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii) oraz zagwarantowanego miejsca dla ich reprezentantów w finale. W trakcie spotkania rozważano, by odebrać miejsce w finale nadawcom publicznym, których przedstawiciele zajęli cztery najniższe miejsca w finale konkursu w 2005.

Prowadzący 
Pod koniec sierpnia 2005 pojawiły się doniesienia o tym, że prowadzącym konkurs będzie piosenkarz Sakis Ruwas, który reprezentował Grecję podczas konkursu w 2004. W trakcie konferencji prasowej ERT, zorganizowanej 1 listopada w King George Hotel, potwierdzono informację. W lutym ogłoszono, że współprowadzącą koncerty będzie prezenterka telewizyjna Maria Menunos.

Projekt logo i sceny 
W październiku 2005 stacja ERT poinformowała, że wygląd sceny oraz logo konkursu będą inspirowane kształtem antycznego dysku z Fajstos. Podczas konferencji prasowej telewizja zaprezentowała oficjalne logo, zaprojektowane przez firmę Karamela, oraz slogan konkursu – Feel the Rhythm!.

Proces podawania głosów 
W 2004 EBU rozważała wprowadzenie modyfikacji w sposobie podawania punktów przez sekretarzy z każdego kraju, co miało przyspieszyć czas przeznaczony na ogłoszenie wyników. W marcu 2006 poinformowano, że od tej pory wszystkie niższe noty (1–7 punktów) będą automatycznie wyświetlane na ekranie, natomiast sekretarze z poszczególnych krajów będą odczytywali tylko trzy najwyższe noty (8, 10 i 12 punktów).

Sponsorzy 
Sponsorami 51. Konkursu Piosenki Eurowizji zostały sieć telekomunikacyjna Cosmote Mobile Telecommunications S.A. i firma piwowarska Amstel.

Kraje uczestniczące 
W 51. Konkursie Piosenki Eurowizji wystąpili przedstawiciele 37 krajów, w tym debiutujący nadawca z Armenii. Z udziału w konkursie zrezygnowali nadawcy z Węgier, Czech oraz Austrii, która wycofała się z powodu niezadowolenia telewizji ORF nie podobał się poziom konkursu. Po wycofaniu się nadawcy chęć przejęcia praw do wysłania reprezentanta wyraziła komercyjna stacja ATV+, jednak bez powodzenia.

W półfinale konkursu wystąpiło 25 reprezentantów, a w finale – 24, w tym dziesięć najlepszych krajów z najlepszymi wynikami w finale poprzedniego konkursu, dziesięciu najwyżej ocenionych uczestników rundy półfinałowej, państwa tzw. Wielkiej Czwórki, czyli Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpania oraz organizator konkursu – Grecja.

Serbia i Czarnogóra wstępnie zadeklarowała udział w 51. Konkursie Piosenki Eurowizji, jednak wskutek wewnętrznych problemów z wyborem reprezentanta, zrezygnowała z uczestnictwa. Pomimo tego otrzymała prawo do głosowania w obu częściach konkursu. Gdyby takiego prawa wówczas nie miała, w finale znalazłaby się Polska zamiast Macedonii, której przyznała 10 punktów podczas półfinału.

Wyniki

Półfinał 

 Tabela punktacyjna półfinału

Finał 

 Tabela punktacyjna finału

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona konkursu

Konkurs Piosenki Eurowizji 2006
2006 w muzyce
2006 w Grecji
Historia Aten